Рутко́вский — польская и русская фамилия; имеет женскую форму .

На начало 90-х гг. XX века в Польше насчитывалось более 40 тысяч носителей этой фамилии.

Известные носители:
 
 Рутковский, Анатолий Фёдорович (1894—1943) — помощник начальника 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР, старший майор государственной безопасности.
 Рутковский, Владимир Григорьевич (1937—2021) — украинский писатель.
 Рутковский, Владислав Юльевич (род. 1929) — учёный в области теории и систем автоматического управления, лауреат премии имени К. Э. Циолковского.
 Рутковский, Вячеслав Степанович (1885—1933?) — российский и советский военный лётчик.
 Рутковский, Клементий Лукьянович (?—1856) — тайный советник, Плоцкий гражданский губернатор.
 Рутковский, Леонид Васильевич (1858—1920) — российский учёный-логик, публицист.
 Рутковский, Лукаш (род. 1988) — польский прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Рутковский, Мариуш (род. 1963) — польский гребец-байдарочник.
 Рутковский, Николай Николаевич (1912—2008) — румынский актёр.
 Рутковский, Николай Христофорович (1892—1968) — русский советский живописец, монументалист, театральный художник и педагог, член Ленинградского Союза художников.
 Рутковский, Олег Всеволодович (1947—2008) — российский организатор здравоохранения и государственный деятель, Министр здравоохранения Российской Федерации (1998).
 Рутковский, Пётр Константинович (1852—не ранее 1910) — генерал от кавалерии, начальник штаба Приамурского военного округа, участник экспедиции В. К. Арсеньева по Уссурийскому краю.
 Рутковский, Тадеуш (1951) — польский тяжелоатлет.
 Рутковский, Юрий Людвигович (1891—1970) — советский театральный режиссёр, актёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Рутковский, Яков Константинович (1843—1904) — инженер-генерал, начальник инженеров Кавказского военного округа.



См. также 
 
 
 Побог (герб)

Примечания